Gminy w USA:
 Maple River (ang. Maple River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Maple River (ang. Maple River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Maple River (ang. Maple River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass